Александр Пьянков:
 Пьянков, Александр Николаевич (1897—1966) — французский археолог и египтолог с русскими корнями.
 Пьянков, Александр Петрович  (1915—1988) — Герой Советского Союза.